Уэйз Ли (кит. 李子雄; пиньинь: Lǐ Zǐxión; род. 19 декабря 1959) — гонконгский актёр, известный по ролям злодеев в фильмах Гонконга, особенно в фильмах о будущем.

Неизвестно, что не позволило Уэйзу Ли стать больше, чем исполнителем отрицательных персонажей, хотя в начале карьеры он явно держал курс на ведущие роли. До того, как попасть в кино, Уэйз работал в качестве модели, был замечен Цуй Харком в рекламном ролике и приглашен на прослушивание. В то время Цуй продюсировал фильм старого друга, карьера которого, казалось, катилась под откос. Другом этим был Джон Ву, и фильм был A Better Tomorrow (1986). Цую понравилось то, что он увидел и он занял Уэйза в качестве ловкого хорошо одетого злодея в эпизоде, где он состязается в остроумии и меткости с Чоу Юн Фатом и Ти Лунгом.

Затем Цуй Харк снял его в двух фильмах подряд в образе крепкого положительного парня — в The Big Heat (1988), где Уэйз успешно изображает преданного делу полицейского и в Gunmen (1988), в роли одного из немногих честных копов, борющихся с коррупцией. Хотя Уэйз не имел вообще никакого опыта в боевых искусствах, ему удавалось выглядеть довольно убедительным в сценах схваток как в этих ранних фильмах, так и в более поздних тоже. В 1989 он появился ещё в одном фильме Цуя Харка, комедии Spy Games.

В 1990 он получил солидную роль благородного Фехтовальщика Ху в Chinese Ghost Story II, но его самая известная роль до настоящего времени сыграна у Джона Ву — один из трех друзей в Bullet to the Head. Это была сложная задача — ведь герой Уэйза проходит путь от надежного и верного друга к человеку, доведенного жаждой богатства до грани предательства.

Хотя со времен Bullet in the Head Уэйз снялся более, чем в 40 фильмах — иногда в роли хорошего парня, но чаще всего в качестве злодея — это был пик его карьеры. Последующие роли были, в основном, небольшими и зачастую — в низкобюджетных боевиках. Вот лишь некоторые из них: Pink Bomb, Lady Supercop, The First Shot, Forbidden Arsenal, The Avenging Quartet, Murders Made to Order, A Taste of Killing and Romance, Red Zone, The Cat, Roar of the Vietnamese, Tough Beauty, Sloppy Shop.

Но все-таки Уэйз Ли находил возможности выходить за рамки одного жанра в таких лентах, как Swordsman II, комедийной роль в Wing Chun, ролях злодеев в Running Out of Time и Conman, Hu Du Men, 13 Cold Blooded Eagles и в роли доктора в ужастике Inner Senses (2002).

Помимо карьеры в кино, Уэйз Ли в течение многих лет появлялся в телесериалах крупнейшей гонконгской телестудии TVB. Сейчас он живёт в Канаде, но возвращается в Гонконг, как только появляется роль. Хотя большую часть своей карьеры он играл в проходных фильмах, ему всегда была присуще неизменное сочетание элегантной развязности и вкрадчивости, которое выделяет его среди всех прочих кинозлодеев Гонконга и делает одним из лучших и признанных актеров.

Фильмография

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Киноактёры Гонконга